Миркина — женская форма фамилии .
 Миркина, Анна (Аня Миркин; 1987—2016) — израильская тхэквондистка и модель.
 Миркина, Анна Давидовна (род. 1924) — советская журналистка и редактор.
 Миркина, Зинаида Александровна (1926—2018) — русская поэтесса, переводчица, эссеист.